Topiłówka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Augustów
 Topiłówka – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Augustów